Robert Urich – attore statunitense
Ben Urich – personaggio dei fumetti
Phil Urich – personaggio dei fumetti
Urich – comune del Missouri